

Biografia 
Si è diplomato presso il Liceo Classico Dante Alighieri di Trieste, nel 1983. In seguito ha seguito corsi di economia e commercio, scienze politiche, storia e politica latinoamericana presso l'Accademia Militare di Modena e le Università di Trieste, Salamanca, Bologna e Buenos Aires.

Dal 1991 al 1993 ha collaborato, come inviato di guerra nei territori della ex-Jugoslavia e dall'America Latina, ed è stato accreditato presso le Nazioni Unite e i governi di Cuba, Jugoslavia, Croazia e Macedonia. Nello stesso periodo ha collaborato con: Rai TV (Roma e Trieste), Radio RAI (Roma), Agenzia Giornalistica Albatros (Milano), Il Manifesto (Roma), Il Piccolo (Trieste), Trieste Oggi (Trieste), TV Macedone, TV Messicana. Nel 1992 ha co-prodotto con la TV Cubana Cubavisión Internacional il documentario Yugoslavia Adiós del quale è stato anche sceneggiatore.  Dal settembre 1999 a marzo 2000 è stato Direttore Responsabile della testata giornalistica dell'emittente radiofonica Radio Trieste.

E' membro della UNEAC (Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba), della presidenza del Festival Internazionale di Poesia de La Habana ed è stato, dal 2018 al 2022, caporedattore della rivista UNION.

È membro di redazione delle riviste Zeta Internazionale (Udine-Italia), Revista Hisapanoamericana de Literatura (Lima-Perù), El cielo de Salamanca (Salamanca-Spagna) e PROEST rivista di analisi e politica internazionale (Craiova-Romania).
Dirige la collana di poesia Castalia della FrancoPuzzoEditore di Trieste, la collana di letteratura contemporanea internazionale Zeta Internazionale  e la collana di critica e saggisitica Carte Iberoamericane dell'editore Campanotto di Udine.

Come poeta e studioso della storia della cultura afrocubana ha tenuto conferenze presso innumerevoli istituzioni tra le quali l'Istituto di Cultura Italiano di Skopje (Macedonia), L'Accademia Casentinese delle Scienze e delle Lettere, la Fondazione Hispano-Cubana di Madrid, l'Accademia delle Scienze di Cuba, L'Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba, l'Università di Barcellona, il Gabinete Literario di Las Palmas de Gran Canaria, l'Università di Antioquia (Medellìn, Colombia), l'Università di Venezia.

Ha partecipato e partecipa come poeta, traduttore o membro di giuria a Festival e Incontri Internazionali quali: Festival Internazionale di Poesia di Struga (Macedonia), Festival Internazionale di Las Palmas di Gran Canaria (Spagna), Festival Internazionale di Medellìn (Colombia), Incontro Biennale di Traduttori e Agenti Letterari di Rio de Janeiro (Brasile), Poesia y Mestizaje (Barcelona-Spagna), Incontro di poeti greci e italiani (Cefalonia-Grecia),  Premio Internazionale Mihai Eminescu (Romania), Festival Internazionale di Poesia di Craiova (Romania), Fiera del Libro dell'Avana (Cuba), Festival Internazionale di Poesia dell'Avana (Cuba), Festival Internazionale di Poesia di San Salvador (El Salvador), Incontro internazionale di Poesia (Salamanca) e altri.

Le sue poesie sono state tradotte e pubblicate in riviste, quotidiani e antologie in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, macedone, serbo, greco, maltese, giapponese, catalano, sloveno, romeno, estone, ebraico, fiammingo e croato.

Dal 1999 al 2014, con Adriano Doronzo (Presidente del Club Anthares di Trieste) e Franco Puzzo (dell'omonima FrancoPuzzoEditore di Trieste), ha organizzato il Festival Internazionale di Poesia di Trieste e il Premio Internazionale Trieste Poesia, del quale è stato ideatore e Direttore Artistico.

Dal 2002 al 2016 ha ricoperto l'incarico di Console Onorario della Repubblica di Colombia nella regione del Friuli Venezia-Giulia.
Nel maggio 2014 l'Università "Constantin Stere" di Chisinau (Moldavia) gli ha conferito la Laurea Honoris causa in Scienze Politiche ed Economiche.

Premi 
1994 Premio di Poesia Sandro Penna (Perugia).
1997 Premio Nova Makedonija del Festival Internazionale di Poesia di Struga (Macedonia).
2010 Premio Internazionale dell'Accademia Mihai Eminescu (Craiova-Romania) per l'insieme della sua opera poetica.
2014 Premio Internazionale di Poesia Gligore Vieru (Chisinau – Moldavia).
2014 Premio Arte e Letteratura dell'Unione degli Scrittori di Moldavia per la Traduzione (Chisinau - Moldavia).
2019 Premio Aniversario del Triunfo de la Revolucion del Ministero degli Interni di Cuba (La Habana, Cuba)

Riconoscimenti 

2001 Accademico Corrispondente dell' Academia Pirenopolina de Letras, Artes e Musica (APLAM) di Brasilia (Brasile).
2005 Rappresentante in Italia della Fondazione Fernando Ortiz dell'Avana (Cuba).
2005 Membro d'Onore della Fondazione Antonio Corcuera di Trujillo (Perù).
2005 Membro d'Onore dell'Istituto di Studi Vallejani dell'Università di Trujillo (Perù)
2005 Ospite Illustre dell'Università Cesar Vallejo di Trujillo (Perù)
2005 Ospite illustre dell'Università Señor de Sipan di Chiclayo (Perù)
2005 Ospite Illustre del Governo Regionale di Lambayeque (Perù)
2005 Ospite Illustre della città di Santiago di Chuco (Perù) 
2011 Vicepresidente dell'Accademia Mihai Eminescu di Craiova (Romania).
2014 Laurea Honoris Causa dell'Università Constantin Stere (Chisinau – Moldavia).

Pubblicazioni 

Libri di poesia pubblicati in Italia
Lo Scacco Matto (Ragusa, Cultura Duemila, 1990)
Atmosfera di Tatuaggio (Udine, Campanotto, 1994)
Diario di un Pagano (Udine, Campanotto, 1997)
Paesaggi senza ritorno (Udine, Campanotto, 1999)
Antologia di Deliri e Meraviglie (Udine, Zeta, 2001)
Graffiti. Antologia poetica 1982-2001 (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2001)
Cicatrici per la memoria (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2003)
Tempi e Contrattempi (Udine, Campanotto, 2005)
Poesie della costa (Trieste, Franco Rosso Editore, 2009)
Versi a buon mercato (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2009)
Acquisti tardivi in un piccolo supermarket di parole (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2011)
Appunti del disincanto. Poesia completa 2001-2011 (Udine, Campanotto, 2012)

Libri di poesia pubblicati all'estero
Giochi d'equilibrio (Buenos Aires-Argentina, LAR, 1989)
Luoghi comuni (Skopje-Macedonia, Specter Press, 1994)
Blues del minestrone elettrico (Novi Sad-Yugoslavia, Svetnik, 1996)
Studio sulle metamorfosi (Cordoba-Spagna, CajaSur, 2001)
Autoritratto con musica e senza cornice (Madrid-Spagna, Betania, 2003)
Responsabilità minime (Lima-Perù, Editorial San Marcos, 2003)
Capricorno (Lima-Perù, La Manzana Mordida, 2003)
Tempi e Contrattempi (Lima-Perù, Ediciones Capulí, 2006)
Cicatrici per la memoria (Skopje-Macedonia, Specter Press, 2006)
Odysseus Blues (Craiova-Romania, Europa, 2010)
Versi a buon mercato (Skopje-Macedonia, Matica, 2010)
Proprietà Privata (Porto Alegre-Brasile, editor WS, 2012)
Arte di sopravvivenza (L'Avana-Cuba, Arte y Literatura, 2012)
Proprietà privata (Santa Cruz do Sul-Brasile, Editora Gazeta, 2013)
Le finestre del vento (Chisinau-Moldavia, Literatura si Arta, 2014)
A volte ho nostalgia (Barcelona-Spagna, Carmina in minima re, 2015)

Narrativa
LIBERO. Storie di un oste triestino - romanzo (Trieste, Lint, 1999).
Libero. Storie di un oste triestino – traduzione in tedesco (Klagenfurt-Austria, Wieser, I ed. 2011 – II ed. 2012).
Cuba. Poesia di un'isola (Craiova-Romania, Revers, 2011)  libro-intervista con Gaetano Longo, a cura di Ion Deaconescu
Hotel Tropical - traduzione in romeno (Chisinau-Moldavia, Editura pentru Literatura si Arta, 2016).
 I ventiquattro eredi di Radames Rivas Chang - romanzo (Udine, Campanotto, 2018).
 Havana Story - romanzo (La Habana, Cuba, Editorial Capitan San Luis, 2019).

E-BOOK
Giochi d'equilibrio - poesia (Destinity, Macedonia, 2015)
Hotel Tropical - romanzo (Ediciones Cubanas Artex, Cuba, 2022)
Autobiografìa no autorizada, Antologìa poética 2009-2018 (La Habana, Colecciòn Sur, 2022)

Libri curati e/o tradotti
Ode alla giovane luce - Poesia cubana contemporanea, a cura di G. Longo e Virgilio Lemus, traduzione di G. Longo e A. Pens (Udine, Campanotto, I ed. 1993-II ed. 1998)
Cuba e Poesia, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, Tuxedo, 1993)
Canti di Osha - di Ibrahim Doblado del Rosario, selezione e traduzione di G. Longo (Trieste, Ass. Italia-Cuba, 1994)
Diario di Sabbia - di Alberto Acosta-Pérez, traduzione di G. Longo (Trieste, Ass. Italia-Cuba, 1994)
Palazzi della Memoria - di Virgilio Lòpez Lemus, selezione e traduzione di G. Longo (Trieste, Ass. Italia-Cuba, 1994)
Poetas de la Isla - Poesia cubana contemporanea, a cura di G. Longo e Virgilio Lemus (Siviglia-Spagna, Portada Editorial, 1995)
Quaderno di Macedonia - di Virgilio Lòpez Lemus, traduzione di G. Longo (Udine, CorRispondenze, 1995)
Testimone fidato - di Alberto Acosta-Pérez, traduzione di G. Longo (Udine, CorRispondenze, 1995)
Memorandum - di Miguel Barnet, traduzione di G. Longo (Trieste, Ass. Hilda Guevara, 1996)
Lavoro Perenne, di José Eduardo Degrazia, traduzione di G. Longo (Trieste, Ass. Hilda Guevara, 1996)
Concerto Grosso - di Manuel Dìaz Martìnez, traduzione di G. Longo (Trieste, Ass. Hilda Guevara, 1996)
Lavra Permanente/Lavoro Perenne - di José Eduardo Degrazia, traduzione di G. Longo (Porto Alegre-Brasile, IAL, 1996)
L'aria tra le dita, romanzo di Gustavo Eguren, traduzione di G. Longo e F. Mazzariol (Treviso, Santi Quaranta, 1996)
La vita reale - di Miguel Barnet, presentazione di Gabriel García Márquez, traduzione di G. Longo (L'Aquila, Petrilli, 1997)
Tre racconti, di Paskal Gilevski, a cura di G. Longo, traduzione di M. Martinovic (Trieste, Delta Edizioni, 1997)
Magia della Parola - antologia poetica di Justo Jorge Padrón, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Campanotto, 1997)
Autobiografia di uno schiavo - di Miguel Barnet, nuova edizione a cura di G. Longo (Torino, Einaudi, 1998)
Poesie - di Gastòn Baquero, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Zeta, 1998)
Il sole nelle viscere - di Reynaldo Valinho Alvarez, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Campanotto, 1998)
I doni della terra - di Justo Jorge Padrón, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Zeta, 1999)
I labirinti del tempo - antologia poetica di Gastón Baquero, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 1999)
Il viso dell'enigma - antologia poetica di Justo Jorge Padrón, a cura e traduzione di G. Longo e M. B. Tolusso (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 1999)
Poesie di Mateja Matevski, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Zeta, 1999)
Poesie  di Carlos Nejar, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Zeta, 1999)
Cronache d'usura - di Jordi Virallonga, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Campanotto, 1999)
Poesie - di Álvaro Mutis, a cura di G. Longo, traduzione di M. Canfield (Udine, Zeta, 1999)
Mutis a Trieste - a cura di G. Longo, foto di Chiara Tomasi (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2000)
Poesie  di Oliver Friggieri, a cura di G. Longo, traduzione di B. Rombi (Udine, Zeta, 2000)
Disperanza del Gabbiere - antologia poetica di Álvaro Mutis, a cura di G.Longo e M. B. Tolusso, traduzione di M. Canfield e G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2000)
Requiem, cd di poesie di Alberto Estima de Oliveira, traduzione di G. Longo, musica di Fabrizio Croce (Lisbona, 2001)
Poesie Invisibili e altre magie - antologia poetica di Gastón Baquero, a cura e traduzione di G. Longo (Firenze, Le Lettere, 2001)
Babele e altri sogni, antologia poetica di Mateja Matevski, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2001)
Stanotte ho parlato con la luna, romanzo di Alfredo Gomez Cerdà, traduzione di G. Longo (Udine, Campanotto, 2002
Memoria del fuoco (volume 1), opera poetica di Justo Jorge Padrón, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, Il Ramo d'Oro, 2002)
Sotto l'ombra degli occhi, antologia poetica di Oliver Friggieri, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2002)
Memoria del fuoco (volume 2), opera poetica di Justo Jorge Padrón (Trieste, Il Ramo d'Oro, 2003)
Poesie, di Maria Isabel Gonzalez, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, Cattedra Mitteleuropea della Poesia, 2003)
Storie della disperanza, racconti di Álvaro Mutis, a cura e traduzione di G. Longo (Torino, Einaudi, 2003)
Data di scadenza, antologia poetica di Felipe Lazaro, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2003)
Tarzan e il Paradiso Perduto, antologia poetica di Arturo Corcuera, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2003)
L'eternità finalmente comincia un lunedì, romanzo di Eliseo Alberto, a cura e traduzione di G. Longo (Torino, Einaudi, 2004)
Colore d'estasi, antologia poetica di Amadou Lamine Sall, a cura di G. Longo, traduzione di Annamaria Fuchs (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2005)
Diritti umani in Colombia, traduzione a cura di G. Longo (Verdad Colombia, Bogotà, 2005)
Gioco Comune, antologia poetica di Miguel Barnet, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2005)
Il Poeta nell'Isola, antologia poetica di Miguel Barnet, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Campanotto, 2005)
Diario Latinoamericano, articoli giornalistici di Angelo Colleoni, a cura di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2006)
Poesie di Eloy Machado, a cura di G. Longo, traduzione di Martina Machado (Udine, Zeta, 2006)
La vita reale. Un cubano a New York romanzo di Miguel Barnet, presentazione di Gabriel García Márquez, a cura, traduzione e note di G. Longo (Udine, Campanotto, 2006)
Versi dalla fine del mondo, di Omar Lara, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Zeta, 2006)
Le Regine dell'Avana, di Miguel Barnet, a cura e traduzione di G. Longo (Torino, Einaudi, 2007)
Poetas Italianos. De Pascoli aos creusculares, a cura di G. Longo e Eduardo Degrazia, traduz. di Eduardo Degrazia (Porto Alegre-Brasile, Movimento, 2007)
I giorni del Poeta, antologia poetica di Omar Lara, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2007)
Itinerario inconcluso, antologia poetica di Miguel Barnet, a cura di G. Longo (La Habana-Cuba, Ed. Union, 2008)
Canzone di Rachel (romanzo) di Miguel Barnet, a cura e traduzione di G. Longo (Udine, Campanotto, 2009).
Poesie/Poesias di Manlio Visintini, traduzione di G. Longo, Trieste (Franco Rosso Editore, 2009).
Non adatto ai turisti (antologia poetica) di Otoniel Guevara, a cura e traduzione di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2009).
I poeti lavorano di notte (antologia poetica) di Alda Merini, selezione a cura di G. Longo (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2009).
Canto de la rama roja (poesie) di Fernando Rendòn, a cura e prologo di G. Longo (La Habana, Colecciòn Sur, 2010).
Libro Aperto (poesie) di Rade Siljan, a cura di G. Longo, traduzione di radica Nikodinovska (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2010).
Architettura d'interni (poesie) di Tal Nitzan, a cura di G. Longo, traduzione di jack Arbib (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2010).
Papavero errante (poesie) di Ion Deaconescu, a cura di G. Longo, traduzione di Daria Potok (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2010).
Poesie di Fernando Rendòn, a cura e traduzione di G. Longo, Trieste (Franco Rosso Editore, 2011).
Eufemistica per vivere tranquilli (poesie) di Rei Berroa, a cura e traduzione di G. Longo e Daria Potok (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2011).
Poesie di Luciana Biseo, a cura di G. Longo (Udine, Zeta, 2012)
I figli del paesaggio (poesie) di Mariamatilde Rodríguez, traduzione di G. Longo (Bogotà, Taller de Edición, 2012).
Abiku e altre poesie (poesie) di Wole Soyinka, a cura di G. Longo, traduzione di Daria Potok (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2012).
Pioggia Antica (poesie) di José Eduardo Degrazia, a cura di G. Longo, traduzione di Iris Faion (Trieste, FrancoPuzzoEditore, 2013).
Diritto all'errore (poesie) di Nicolae Dabija, a cura di G. Longo, traduzione di Varvara-Valentina Corcodel (Trieste, Franco Puzzo Editore, 2014).
A las puertas del asombro (poesie) di Ion Deaconescu, selezione e traduzione di Gaetano Longo (La Habana-Cuba, Coleccion Sur, 2017).
El poeta, el amor y otras soledades (poesie) di Nicolae Dabija, selezione e traduzione di Gaetano Longo (La Habana-Cuba, Coleccion Sur, 2017).
Caiman Lloro. Antologia Poetica 1984-2014 di Eloy Machado Perez, presentazione di Miguel Barnet, selezione e traduzione di Gaetano Longo (La Habana-Cuba, Coleccion Sur, 2017).
Adentro y afuera. Diez poetas italianos del siglo XX, presentazione di Miguel Barnet, introduzione di Alex Pausides e Gaetano Longo, selezione e traduzione di Gaetano Longo (La Habana-Cuba, Coleccion Sur, 2018).
Tempo senza tempo (poesie) di Miguel Barnet, a cura e traduzione di Gaetano Longo (Udine, Campanotto, 2018).
Diez poetas italianos entre 800 y 900, selezione e traduzione di Gaetano Longo (La Habana-Cuba, Coleccion Sur, 2019).
Un largo vuelo (poesie) di Diego Bastianutti, selezione e traduzione di Gaetano Longo (La Habana-Cuba, Colleccion Sur, 2020)

Note

Collegamenti esterni

https://web.archive.org/web/20130525083606/http://www.triestepoesia.org/ 
http://www.francopuzzoeditore.it/ 
http://www.adrianodoronzo.it/
http://www.corpoconsolaretrieste.com/stati.php?siti2=rappresentanze/colombia.php